NLD ou nld peut faire référence à :

Code 
NLD ou nld est un code, qui signifie :
 NLD,  ;
 NLD, Pays-Bas, 
 selon la norme ISO 3166-1 (liste des codes pays)
 selon la norme ISO 3166-1 (liste des codes pays), les Pays-Bas a pour code alpha-2 NL
 selon la liste des codes pays du CIO, les Pays-Bas ont pour code NED
 selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques, les Pays-Bas ont pour code NL
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, alpha-3
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, les Pays-Bas a pour code alpha-2 NL

 nld, Néerlandais,
 selon les normes ISO 639 des codes de langue.

Sigle 
NLD est un sigle qui peut signifier :
 National League for Democracy, un parti politique birman ;
 North London derby, derby entre les clubs de football anglais Arsenal et Tottenham Hotspur.
Code